Capsa steht für:

 Capsa, eine antike Stadt in Tunesien, das heutige Gafsa
 Capsa (Behälter), ein zylinderförmiger Behälter zur Aufbewahrung und zum Transport verschiedener Gegenstände im antiken Rom
 Titularbistum Capsa, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche